Miejscowości w USA:
 Lovejoy – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
Gminy w USA:
 Lovejoy (ang. Lovejoy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois